Proba de floretă masculin la Campionatul Mondial din 2014 s-a desfășurat pe 23 iulie la Kazan, turul preliminar fiind organizat pe 22 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Heo Jun
| RD1-score08 = 6

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Race Imboden
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Shi Jialuo
| RD1-score10 = 4

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Anthony Prymack
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Cheung Ka Long
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Volodîmîr Koltîgo
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Yeung Chi Ka
| RD1-score14 = 14

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Felipe Saucedo
| RD1-score15 = 13
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Gerek Meinhardt
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Aleksei Ceremisinov
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 37
| RD2-team02  =  Chen Haiwei
| RD2-score02 = 12

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Michał Majewski
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 53
| RD2-team04  = {{Nowrap| Alaaeldin Abouelkassem}}
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Race Imboden
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Cheung Ka Long
| RD2-score06 = 8

| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  =  Volodîmyr Koltîgo
| RD2-score07 = 7
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Gerek Meinhardt
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =  Aleksei Ceremisinov
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 53
| RD3-team02  = 
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Race Imboden
| RD3-score03 = 11
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  =  Gerek Meinhardt
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  = 

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Andrea Cassarà
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Jesús Beltran
| RD1-score02 = 10

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Kim Min-kyu
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Paweł Kawiecki
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Timur Safin
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Kim Hyo-gon
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Maor Hatoel
| RD1-score07 = 14
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Peter Joppich
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Andrea Baldini
| RD1-score09 = 10
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Tomer Or
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Son Young-ki
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Cheung Siu Lun
| RD1-score12 = 12

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Richard Kruse
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Sebastian Bachmann
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Tarek Ayad
| RD1-score15 = 12
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  = {{Nowrap| Miles Chamley-Watson}}
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Andrea Cassarà
| RD2-score01 = 13
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Kim Min-kyu
| RD2-score02 = 15

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Timur Safin
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =   Peter Joppich
| RD2-score04 = 6

| RD2-seed05  = 54
| RD2-team05  =  Tomer Or
| RD2-score05 = 12
| RD2-seed06  = 43
| RD2-team06  =  Son Young-ki
| RD2-score06 = 14

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Sebastian Bachmann
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  = 
| RD2-score08 = 7

| RD3-seed01  = 35
| RD3-team01  =  Kim Min-kyu
| RD3-score01 = 7
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =  Timur Safin
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 43
| RD3-team03  =  Son Young-ki
| RD3-score03 = 10
| RD3-seed04  = 38
| RD3-team04  = 

A 4-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Alexander Massialas
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 = 8

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Mario Langer
| RD1-score03 = 9
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Vincent Simon
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Klod Yunes
| RD1-score05 = 5
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Alexander Tsoronis
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Marcus Mepstead
| RD1-score07 = 11
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  = {{Nowrap| Alexander Choupenitch}}
| RD1-score08 =15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Yuki Ota
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Aleksei Hovanski
| RD1-score10 = 4

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Guilherme Toldo
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Giorgio Avola
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Erwann Le Péchoux
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Moritz Kröplin
| RD1-score14 = 3

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  César Bru
| RD1-score15 = 0
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Ma Jianfei
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  = 
| RD2-score01 = 8
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Vincent Simon
| RD2-score02 = 15

| RD2-seed03  = 42
| RD2-team03  =   Alexander Tsoronis
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  = {{Nowrap| Alexander Choupenitch}}
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Yuki Ota
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Giorgio Avola
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Erwann Le Péchoux
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Ma Jianfei
| RD2-score08 = '''15

| RD3-seed01  = 26
| RD3-team01  =  Vincent Simon
| RD3-score01 = 11
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  =

Referințe
  Tablou  pe fencingworldwide.com
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2014